Automotrice FS E.10 (I)
 Automotrice FS E.10 (II)